Ле-Фауэт — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Ле-Фауэт — коммуна во Франции, департамент Морбиан
 Ле-Фауэт — кантон во Франции, департамент Морбиан